Прва лига Црне Горе у сезони 2010/11. је било пето такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2009/10. из лиге су испали Ком из Подгорице и Беране из Берана, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Младост из Подгорице као побједик Друге лиге и ОФК Бар из Бара као побједник двомеча са  Беранама из Берана.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2011/12, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2010/11.

Клубови у сезони 2010/11.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су посебно.

Први и други круг

Трећи круг

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Табела на крају сезоне:
! |Мјесто
! |Екипа
! |Играно
! |Побједа
! |Неријешено
! |Изгубио
! |Дао гол.
! |При. гол.
! |Гол-разлика
! |Бодови
! |Напомене
|- style="background: #90EE90;"
| 1 ||align="left"|Могрен ||33||22||7||4||60||24||+36||73 || Лига шампиона - 2. коло квалификација
|-  | style="background: #BBEBFF;"
| 2 ||align="left"|Будућност ||33||22||7||4||58||29||+29||73 || Лига Европе – 1 kolo kлвалификацијa
|-  style="background: #97DEFF;"
| 3 ||style="text-align:left"|Рудар||33||16||7||10||44||29||+15||55 || Лига Европе – 2 kolo kлвалификацијa
|-  | style="background: #BBEBFF;"
| 4 ||style="text-align:left"|Зета||33||12||13||8||36||29||+7||49 || Лига Европе – 1 kolo kлвалификацијa
|- 
| 5 ||style="text-align:left"|Младост ||33||10||11||12||36||35||+1||41  
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Дечић||33||10||9||14||24||33||-11||39
|- 
| 7 ||style="text-align:left"|Грбаљ ||33||10||8||15||30||35||−5||38
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Ловћен ||33||9||10||14||29||36||−7||37  
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|Петровац ||33||8||11||14||26||38||-12||35 
|- style="background:#FFCCCC"
| 10 ||style="text-align:left"|Морнар ||33||9 ||7 ||17 ||25  ||45  ||-20||34 ||Бараж за опстанак у Првој лиги Црне Горе.
|- style="background:#FFCCCC"
| 11 ||style="text-align:left"|Сутјеска||33||9 ||7 ||17||32||54||-22 ||34 ||Бараж за опстанак у Првој лиги Црне Горе.
|- style="background:#FF6666" width="20" |
| 12 ||align="left"|Бар||33||7||11||15||30||43||-13||32 || Друга лига Црне Горе.
|}

 Бокељ је нови прволигаш.
 ОФК Бар испада у Другу лигу.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 Морнар - 10 мјесто у првој лиги,
 Сутјеска - 11. мјесто у првој лиги,
 Јединство - 2 мјесто у другој лиги,
 Беране - 3 мјесто у другој лиги.

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Листа стријелаца Листа стријелаца:'''

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2011/12. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2011/12, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2011/12. пласирали су се Сутјеска из Никшића и Беране из Берана.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2011/12.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе
 Прва лига Србије у фудбалу 2010/11.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2010/11.